Boudjellil peut désigner :

Toponymie 
 

 Boudjellil est une commune de la wilaya de Béjaïa en Algérie.
 Boudjellil est un village de la commune d'Aghribs, dans la wilaya de Tizi Ouzou, en Algérie.
  Boudjellil est une localité de la commune de Tamazirt, dans la wilaya de Tizi Ouzou, en Algérie.